Ронни Хокинс (; ) — американский рокабилли-музыкант, автор. Лауреат нескольких наград, включая премию Джуно. Включён в Зал Славы «Canadian Music Industry Hall of Fame» (4 марта 2004 года на церемонии Canadian Music Industry Awards on March 4, 2004) и в «Rockabilly Hall of Fame». Награждён высшей гражданской наградой Канады Орденом Канады (почётный офицер ордена; 2013).

Биография 
 См. также «Ronnie Hawkins Career» в английском разделе.
Родился 10 января 1935 года в городе Хантсвилл, округ Мэдисон, штат Арканзас (США).

По совету Конвея Твитти Хокинс начал свой концертный тур в Канаде в 1958 году, который был успешным. В результате Хокинс решил остаться в Канаде и с 1964 года жил в Питерборо (Онтарио, Канада).

В декабре 1969 года Хокинс принимал Джона Леннона и Йоко Оно в своём доме в городе Миссиссога (Онтарио, Канада). В это время Леннон создал свою знаменитую эротическую литографию «Bag One». Леннон также сделал радио промо для сингла Хокинса «Down in the Alley».

Дискография 
 См. также «Ronnie Hawkins Discography» в английском разделе.

Альбомы 
{| class="wikitable"
|-
! Год
! Альбом
! style="width:45px;"| CAN
! Лейбл
|-
| 1959
| Ronnie Hawkins
| style="text-align:center;"| —
| rowspan="7"| Roulette
|-
| rowspan="2"| 1960
| Mr. Dynamo
| style="text-align:center;"| —
|-
| Folk Ballads of Ronnie Hawkins
| style="text-align:center;"| —
|-
| 1961
| Sings the Songs of Hank Williams
| style="text-align:center;"| —
|-
| 1963
| The Best
| style="text-align:center;"| —
|-
| 1964
| Mojo Man
| style="text-align:center;"| —
|-
| rowspan="2"| 1970
| The Best
| style="text-align:center;"| —
|-
| Ronnie Hawkins
| style="text-align:center;"| 12
| rowspan="2"| Cotillion
|-
| 1971
| The Hawk
| style="text-align:center;"| 91
|-
| 1972
| Rock and Roll Resurrection
| style="text-align:center;"| —
| rowspan="2"| Monument
|-
| 1974
| Giant of Rock’n Roll
| style="text-align:center;"| —
|-
| 1977
| Rockin'''
| style="text-align:center;"| —
| Pye
|-
| 1979
| The Hawk| style="text-align:center;"| —
| United Artists
|-
| 1981
| A Legend in His Spare Time| style="text-align:center;"| —
| Quality
|-
| 1982
| The Hawk and Rock| style="text-align:center;"| —
| Trilogy
|-
| 1984
| Making It Again| style="text-align:center;"| —
| rowspan="2"| Epic
|-
| 1987
| Hello Again … Mary Lou| style="text-align:center;"| —
|-
| 1995
| Let It Rock| style="text-align:center;"| —
| Quality
|-
| 2002
| Still Cruisin'| style="text-align:center;"| —
| Hawk
|}

 Награды и номинации 
 Juno Award for Making it Again'', 1984
 Walt Grealis Special Achievement Award, Canadian Academy of Recording Arts and Sciences, вручена на церемонии Juno Awards of 1996
 Special Achievement Award, Society of Composers, Authors and Music Publishers (SOCAN), 2007
 Офицер Ордена Канады (почётный), 2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Исполнители Atlantic Records
Авторы-исполнители США
Рок-вокалисты Канады
Рок-вокалисты США
Исполнители Charly Records
Исполнители Pye Records
Аллея славы Канады